Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Mary Lou Daniels e Lise Gregory 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Jana Novotná (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
 Katrina Adams /  Mercedes Paz (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch /  Nataša Zvereva (campionesse)

 Mary Lou Daniels /  Lise Gregory (finale)
 Helen Kelesi /  Katerina Maleeva (primo turno)
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1991